Esistono più comuni francesi con questo nome

Mirambeau – Charente Marittima
Mirambeau – Alta Garonna